Budy Wolskie peut désigner en Pologne :

 Budy Wolskie, village de la voïvodie de Łódź
 Budy Wolskie, village de la voïvodie de Mazovie